Donore peut faire référence à:
 Donore, village dans le comté de Meath en République d'Irlande
 Donore, localité dans le Comté de Westmeath en République d'Irlande